Edward Wittelsbach (ur. 5 października 1625 w Hadze, zm. 10 marca 1663 w Paryżu) – książę Palatynatu Reńskiego, hrabia palatyn i książę Palatynatu-Simmern.

Syn Fryderyka V, zwanego „Królem Zimowym“ i Elżbiety Stuart, księżniczki szkockiej. Jego dziadkami byli elektor Palatynatu Reńskiego Fryderyk IV Wittelsbach i Luiza Julianna Orańska oraz król Anglii Jakub I Stuart i Anna Oldenburg.

Urodził się w Hadze, gdzie rodzina królewska schroniła się po wydarzeniach na Białej Górze. Został wychowany w duchu protestantyzmu jednak przeszedł na katolicyzm w 1645 roku, aby poślubić Annę Gonzagę (1616-1684), córkę Karola Gonzagi i Katarzyny Lotaryńskiej. Starsza siostra Anny - Ludwika Maria Gonzaga została w 1644 roku królową Polski.

Ślub odbył się w kwietniu 1645 roku. Para miała trzy córki:
 Maria Luiza (1647-1679) - żona Karola Teodora, księcia Salm
 Anna Henrietta (1648-1723) - żona Henryka Julisza Burbona, księcia Condé 
 Benedykta Henrietta (1652-1730) - żona Jana Fryderyka, księcia Brunszwiku-Lüneburg

Linki zewnętrzne 
Genealogia Edwarda

Wittelsbachowie
Urodzeni w 1625
Zmarli w 1663
Odznaczeni Orderem Podwiązki
Władcy Palatynatu
Ludzie urodzeni w Hadze